Гран-при Венгрии 1990 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на трассе Хунгароринг в Венгрии. Соревнования состоялись 12 августа 1990 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Риккардо Патрезе 1:22,058

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии